Omuthiyagwiipundi bezeichnet in seiner offiziellen Form folgende geographische Orte:

 Omuthiya, Regionalhauptstadt in Namibia
 Omuthiya (Wahlkreis), Wahlkreis in Namibia